Chicoutimi Saguenéens je mladinski hokejski klub iz Chicoutimija, danes del mesta Saguenay. Igra v ligi QMJHL. Domača dvorana kluba je Centre Georges-Vézina.

Zgodovina 
Chicoutimi Saguenéens je bil ustanovljen leta 1973, njihova prva sezona je bila sezona 1973/74. Ime kluba, Saguenéens, dobesedno pomeni "Ljudje iz Saguenaya". Trenutno mladinsko moštvo je zgolj najnovejše, ki uporablja to ime. "Sags", kar je njihov vzdevek, so dvakrat v svoji zgodovini osvojili pokal President's Cup - v sezonah 1990/91 in 1993/94. Obakrat so se uvrstili v Memorial Cup, a se niso nobenkrat prebili skozi skupinski del. Udeležili so se tudi Memorial Cupa 1997, ko so Hull Olympiques osvojili tudi ligo QMJHL. Tudi tedaj se klub ni prebil skozi skupinski del. Leta 1988 je dvorana Centre Georges-Vézina gostila Memorial Cup, a klub ni sodeloval, saj so tedanja pravila določala, da se mora klub gostitelj uvrstiti vsaj v finale President's Cupa, da lahko sodeluje, kar Saguenéensom tisto leto ni uspelo.

Izidi

Klubski rekordi 

*Vratarji so šteti vsi, ki so igrali vsaj 1500 minut.

Postava

NHL igralci

Upokojene številke 
 14 Alain Côté
 16 Normand Leveille
 18 Sylvain Locas
 20 Marc Fortier
 21 Guy Carbonneau
 29 Félix Potvin

Glej tudi 
Uradna spletna stran

Športna moštva, ustanovljena leta 1973
Kanadski hokejski klubi
Hokej na ledu v Saguenayju, Quebec